Pougny (Ain)
 Pougny (Nièvre)

Desambiguações de topônimos